Kougri peut désigner :

Toponymes 
 Kougri, un village du département et la commune rurale de Sangha (ou Sanga), dans la province du Koulpélogo et la région du Centre-Est au Burkina Faso.
 Kougri, un village du département et la commune rurale de Zam, dans la province du Ganzourgou et la région du Plateau-Central au Burkina Faso.
 Kougri-Koulga, un village du département et la commune rurale d'Arbinda, dans la province du Soum et la région du Sahel au Burkina Faso.
 Kougri-Koulga, un village du département et la commune rurale de Sollé, dans la province du Loroum et la région du Nord au Burkina Faso.

Personnalités 
 Moro Naba Kougri (1930 - ), un roi (Moro Naba) de Ouagadougou au Burkina Faso intronisé en 1957 comme  Moro Naba.

Homonymie de toponyme